Leioproctus — род пчёл из семейства Colletidae.

Описание 
Мелкие пчёлы (менее 1 см, от 5 до 12 мм) с густым беловатым, желтовато-коричневым опушением. Гнездятся в песчаной и глинистой почве.

Пчёлы рода Leioproctus опыляют множество семейств цветковых растений. В том числе цветки рода Коноспермум. Некоторые пчелы из этого рода (L. conospermi, L. pappus и L. tomentosus) питаются исключительно нектаром и пыльцой одного или двух видов Conospermum. При этом для некоторых из них характерна покровительственная окраска (белые глаза, молочно-цветные крылья, тело с белыми волосками).

Распространение 
Встречаются в Австралии (более 170 видов) и Южной Америке, в Новой Зеландии.

Классификация 
В мировой фауне более 300 видов. Относится к подсемейству Neopasiphaeinae (Colletidae) или Paracolletinae.

Подроды 
Alokocolletes, Anacolletes, Andrenopsis, Baeocolletes, Ceratocolletes, Charicolletes, Cladocerapis, Colletellus, Colletopsis, Euryglossidia, Excolletes, Exleycolletes, Filiglossa, Fragocolletes, Glossurocolletes, Hadrocolletes, Lamprocolletes, Leioproctus, Minycolletes, Notocolletes, Odontocolletes, Ottocolletes, Protomorpha, Uncertain, Urocolletes, Zosterocolletes.
Иногда часть из них или все повышают в ранге до рода.

Виды 

 Leioproctus abdominalis (Smith, 1879)
 Leioproctus abdominis Michener, 1965
 Leioproctus abnormis (Cockerell, 1916)
 Leioproctus acaciae (Rayment, 1939)
 Leioproctus advena (Smith, 1862)
 Leioproctus albopilosus (Rayment, 1930)
 Leioproctus albovittatus (Cockerell, 1929)
 Leioproctus alienus (Smith, 1853)
 Leioproctus alismatis (Ducke, 1908)
 Leioproctus alleynae (Rayment, 1935)
 Leioproctus alloeopus Maynard, 1991
 Leioproctus amabilis (Smith, 1879)
 Leioproctus andinus (Herbst, 1923)
 Leioproctus antennatus (Smith, 1879)
 Leioproctus anthracinus Michener, 1989
 Leioproctus apicalis (Cockerell, 1921)
 Leioproctus argentifrons (Smith, 1879)
 Leioproctus arnauellus Michener, 1989
 Leioproctus arnaui (Moure, 1949)
 Leioproctus asper Maynard, 1997
 Leioproctus atacama Toro, 1970
 Leioproctus atronitens (Cockerell, 1914)
 Leioproctus aurescens (Cockerell, 1921)
 Leioproctus aurifrons (Smith, 1853)
 Leioproctus australiensis (Dalla Torre, 1896)
 Leioproctus bacchalis (Cockerell, 1914)
 Leioproctus baeckeae (Rayment, 1948)
 Leioproctus basirufus (Schrottky, 1920)
 Leioproctus bathycyaneus Toro, 1973
 Leioproctus bicellularis (Ducke, 1910)
 Leioproctus bicristatus (Cockerell, 1929)
 Leioproctus bigamicus (Strand, 1910)
 Leioproctus bimaculatus (Smith, 1879)
 Leioproctus bipectinatus (Smith, 1856)
 Leioproctus boltoni Cockerell, 1904
 Leioproctus boroniae (Cockerell, 1921)
 Leioproctus brunerii (Ashmead, 1899)
 Leioproctus caeruleotinctus (Cockerell, 1905)
 Leioproctus caerulescens (Cockerell, 1929)
 Leioproctus caerulescens (Spinola, 1851)
 Leioproctus calcaratus Michener, 1965
 Leioproctus callurus (Cockerell, 1914)
 Leioproctus canutus Houston, 1990
 Leioproctus capillatus (Rayment, 1935)
 Leioproctus capito Houston, 1990
 Leioproctus cardaleae Maynard, 1997
 Leioproctus carinatifrons (Cockerell, 1929)
 Leioproctus carinatulus (Cockerell, 1905)
 Leioproctus carinatus (Smith, 1853)
 Leioproctus castaneipes (Cockerell, 1914)
 Leioproctus cearensis (Ducke, 1908)
 Leioproctus chalcurus (Cockerell, 1921)
 Leioproctus chalybeatus (Erichson, 1841)
 Leioproctus chrysostomus (Cockerell, 1917)
 Leioproctus cinereus (Smith, 1853)
 Leioproctus clarki (Cockerell, 1929)
 Leioproctus clarus (Rayment, 1935)
 Leioproctus clypeatus (Cockerell, 1916)
 Leioproctus colletellus (Cockerell, 1905)
 Leioproctus coloratipes (Cockerell, 1933)
 Leioproctus confusus Cockerell, 1904
 Leioproctus conospermi Houston, 1989
 Leioproctus contrarius Michener, 1965
 Leioproctus crassipunctatus (Urban, 1995)
 Leioproctus crenulatus Michener, 1965
 Leioproctus cristariae (Jörgensen, 1912)
 Leioproctus cristatus (Smith, 1853)
 Leioproctus cupreus (Smith, 1853)
 Leioproctus cyaneorufus (Cockerell, 1930)
 Leioproctus cyanescens (Cockerell, 1929)
 Leioproctus cyaneus (Cockerell, 1915)
 Leioproctus cyanurus (Cockerell, 1914)
 Leioproctus cygnellus (Cockerell, 1905)
 Leioproctus davisi Maynard, 1994
 Leioproctus decoloratus (Ducke, 1908)
 Leioproctus delahozii Toro, 1973
 Leioproctus deltivagus (Ogloblin, 1948)
 Leioproctus dentatus (Rayment, 1931)
 Leioproctus dentiger (Cockerell, 1910)
 Leioproctus diodontus (Cockerell, 1929)
 Leioproctus dolosus Michener, 1965
 Leioproctus douglasiellus Michener, 1965
 Leioproctus duplex Michener, 1989
 Leioproctus echinodori (Melo, 1996)
 Leioproctus elegans Smith, 1853
 Leioproctus eraduensis (Cockerell, 1929)
 Leioproctus eremites Houston, 1990
 Leioproctus eremitulus Houston, 1990
 Leioproctus erithrogaster Toro, 1970
 Leioproctus erythropyga Maynard, 1997
 Leioproctus eucalypti (Cockerell, 1916)
 Leioproctus eugeniarum (Cockerell, 1912)
 Leioproctus eulonchopriodes Michener, 1989
 Leioproctus euphenax (Cockerell, 1913)
 Leioproctus excubitor Houston, 1991
 Leioproctus facialis (Cockerell, 1921)
 Leioproctus fallax (Cockerell, 1921)
 Leioproctus fasciatus (Schrottky, 1920)
 Leioproctus fazii (Herbst, 1923)
 Leioproctus ferrisi (Rayment, 1935)
 Leioproctus ferrugineus (Moure, 1954)
 Leioproctus festivus (Cockerell, 1929)
 Leioproctus fiebrigi (Brèthes, 1909)
 Leioproctus filamentosus (Rayment, 1959)
 Leioproctus fimbriatinus (Cockerell, 1910)
 Leioproctus fimbriatus Smith, 1879
 Leioproctus finkei Michener, 1965
 Leioproctus flavicornis (Spinola, 1851)
 Leioproctus flavitarsus Toro, 1973
 Leioproctus flavomaculatus (Cockerell, 1905)
 Leioproctus flavorufus (Cockerell, 1905)
 Leioproctus floccosus Maynard, 1992
 Leioproctus franki (Friese, 1908)
 Leioproctus frankiellus Michener, 1965
 Leioproctus frenchi (Cockerell, 1929)
 Leioproctus friesei (Jörgensen, 1912)
 Leioproctus friesellus Michener, 1965
 Leioproctus fucosus Michener, 1989
 Leioproctus fulvescens (Smith, 1876)
 Leioproctus fulvoniger Michener, 1989
 Leioproctus fulvus (Moure & Urban, 1995)
 Leioproctus fulvus (Smith, 1879)
 Leioproctus gallipes (Cockerell, 1913)
 Leioproctus guaritarus (Urban, 1995)
 Leioproctus hackeri (Cockerell, 1918)
 Leioproctus halictiformis (Smith, 1879)
 Leioproctus hamatus Maynard, 1994
 Leioproctus hardyi (Cockerell, 1929)
 Leioproctus helichrysi (Cockerell, 1918)
 Leioproctus helmsi (Cockerell, 1929)
 Leioproctus herrerae Toro, 1968
 Leioproctus heterodoxus (Cockerell, 1916)
 Leioproctus hillieri (Cockerell, 1914)
 Leioproctus hirtipes (Smith, 1878)
 Leioproctus hobartensis (Cockerell, 1906)
 Leioproctus huakiwi Donovan, 2007
 Leioproctus hudsoni (Cockerell, 1925)
 Leioproctus humerosus (Smith, 1879)
 Leioproctus ibanezii (Ruiz, 1944)
 Leioproctus ibex (Cockerell, 1914)
 Leioproctus ichneumonoides (Cockerell, 1906)
 Leioproctus idiotropoptera Packer, 2006
 Leioproctus ignicolor Maynard, 1992
 Leioproctus iheringi (Schrottky, 1910)
 Leioproctus illawarraensis (Rayment, 1954)
 Leioproctus imitator (Rayment, 1959)
 Leioproctus imitatus Smith, 1853
 Leioproctus impatellatus Michener, 1965
 Leioproctus incanescens (Cockerell, 1913)
 Leioproctus incomptus (Cockerell, 1921)
 Leioproctus inconspicuus Michener, 1989
 Leioproctus insularis (Cockerell, 1913)
 Leioproctus irroratus (Smith, 1853)
 Leioproctus isabelae (Urban, 1995)
 Leioproctus jenseni (Friese, 1906)
 Leioproctus joergenseni (Friese, 1908)
 Leioproctus kalen Toro, 2000
 Leioproctus kanapuu Donovan, 2007
 Leioproctus keehua Donovan, 2007
 Leioproctus kumarina Houston, 1990
 Leioproctus labratus (Melo, 1996)
 Leioproctus lanceolatus Houston, 1990
 Leioproctus lanhami Michener, 1965
 Leioproctus laticeps (Friese, 1906)
 Leioproctus launcestonensis (Cockerell, 1914)
 Leioproctus leaena (Vachal, 1909)
 Leioproctus leai (Cockerell, 1913)
 Leioproctus leucostomus (Cockerell, 1917)
 Leioproctus longipalpus Houston, 1990
 Leioproctus longipes (Jörgensen, 1912)
 Leioproctus lucanus Houston, 1990
 Leioproctus lucidicinctus Houston, 1990
 Leioproctus lucidulus (Cockerell, 1933)
 Leioproctus macmillani Houston, 1991
 Leioproctus macrodontus (Rayment, 1935)
 Leioproctus maculatus (Rayment, 1930)
 Leioproctus malpighiacearum (Ducke, 1907)
 Leioproctus maorium (Cockerell, 1913)
 Leioproctus maritimus (Cockerell, 1936)
 Leioproctus mas Michener, 1965
 Leioproctus mastersi (Cockerell, 1929)
 Leioproctus megachalceus (Cockerell, 1913)
 Leioproctus megachalcoides Michener, 1965
 Leioproctus megadontus (Cockerell, 1913)
 Leioproctus melanocyaneus Toro, 1973
 Leioproctus melanoproctus Michener, 1965
 Leioproctus melanurus (Cockerell, 1917)
 Leioproctus melbournensis (Cockerell, 1910)
 Leioproctus metallescens (Cockerell, 1914)
 Leioproctus metallicus (Smith, 1853)
 Leioproctus microdontus (Cockerell, 1929)
 Leioproctus microsomus Michener, 1965
 Leioproctus mimulus (Cockerell, 1910)
 Leioproctus minimus Michener, 1965
 Leioproctus minor (Moure & Urban, 1995)
 Leioproctus minutus (Cockerell, 1916)
 Leioproctus missionica (Ogloblin, 1948)
 Leioproctus moerens (Vachal, 1909)
 Leioproctus moniliformis (Cockerell, 1916)
 Leioproctus monticola (Cockerell, 1925)
 Leioproctus morsus (Cockerell, 1907)
 Leioproctus mourei Toro, 1968
 Leioproctus mourellus Michener, 1989
 Leioproctus nanus (Smith, 1879)
 Leioproctus nasutus Houston, 1990
 Leioproctus neotropicus (Friese, 1908)
 Leioproctus nicholsoni (Cockerell, 1929)
 Leioproctus nigrescens (Cockerell, 1929)
 Leioproctus nigriceps (Friese, 1916)
 Leioproctus nigrifrons Michener, 1965
 Leioproctus nigritulus (Cockerell, 1916)
 Leioproctus nigroclypeatus (Cockerell, 1910)
 Leioproctus nigrofulvus (Cockerell, 1914)
 Leioproctus nigropurpureus (Rayment, 1935)
 Leioproctus nitidior (Moure, 1956)
 Leioproctus nitidulus (Cockerell, 1916)
 Leioproctus nomadiformis (Cockerell, 1921)
 Leioproctus nomiaeformis (Cockerell, 1930)
 Leioproctus nunui Donovan, 2007
 Leioproctus obscuripennis (Cockerell, 1905)
 Leioproctus obscurus (Smith, 1853)
 Leioproctus opacior (Cockerell, 1936)
 Leioproctus opaculus (Cockerell, 1929)
 Leioproctus orientalis (Vachal, 1904)
 Leioproctus ornatissimus (Cockerell, 1916)
 Leioproctus otautahi Donovan, 2007
 Leioproctus paahaumaa Donovan, 2007
 Leioproctus pachyodontus (Cockerell, 1915)
 Leioproctus pacificus Michener, 1965
 Leioproctus pallidicinctus (Rayment, 1953)
 Leioproctus pallidus (Moure & Urban, 1995)
 Leioproctus pallidus (Cockerell, 1915)
 Leioproctus palpalis (Ducke, 1908)
 Leioproctus pampeanus (Urban, 1995)
 Leioproctus pango Donovan, 2007
 Leioproctus pappus Houston, 1989
 Leioproctus paraguayensis (Schrottky, 1907)
 Leioproctus pavonellus (Cockerell, 1929)
 Leioproctus pekanui Donovan, 2007
 Leioproctus penai Toro, 1970
 Leioproctus perezi Toro, 1970
 Leioproctus perfasciatus (Cockerell, 1906)
 Leioproctus perminutus (Cockerell, 1929)
 Leioproctus perpolitus (Cockerell, 1916)
 Leioproctus persooniae (Rayment, 1950)
 Leioproctus peruvianus (Cockerell, 1926)
 Leioproctus phanerodontus (Cockerell, 1929)
 Leioproctus pharcidodes (Moure, 1954)
 Leioproctus phillipensis (Rayment, 1953)
 Leioproctus philonesus (Cockerell, 1929)
 Leioproctus platycephalus (Cockerell, 1912)
 Leioproctus plaumanni Michener, 1989
 Leioproctus plautus Maynard, 1991
 Leioproctus plebeius (Cockerell, 1921)
 Leioproctus plumosellus (Cockerell, 1905)
 Leioproctus plumosus (Smith, 1853)
 Leioproctus prolatus Maynard, 1994
 Leioproctus providellus (Cockerell, 1905)
 Leioproctus providus (Smith, 1879)
 Leioproctus proximus (Rayment, 1935)
 Leioproctus pruinosus Michener, 1989
 Leioproctus pseudozonatus (Moure, 1954)
 Leioproctus punctatus (Smith, 1853)
 Leioproctus purpurascens (Cockerell, 1914)
 Leioproctus purpureus (Smith, 1853)
 Leioproctus pusillus (Cockerell, 1929)
 Leioproctus raymenti Michener, 1965
 Leioproctus rectangulatus (Cockerell, 1910)
 Leioproctus recusus (Cockerell, 1921)
 Leioproctus regalis (Cockerell, 1921)
 Leioproctus rejectus (Cockerell, 1905)
 Leioproctus rhodopus (Cockerell, 1914)
 Leioproctus rhodurus Michener, 1965
 Leioproctus roseoviridis (Cockerell, 1905)
 Leioproctus rubellus (Smith, 1862)
 Leioproctus ruber Toro, 1970
 Leioproctus rubiginosus (Dalla Torre, 1896)
 Leioproctus rubriventris (Friese, 1909)
 Leioproctus rudis (Cockerell, 1906)
 Leioproctus rudissimus (Cockerell, 1929)
 Leioproctus ruficaudus Michener, 1965
 Leioproctus ruficornis (Smith, 1879)
 Leioproctus rufipennis (Cockerell, 1917)
 Leioproctus rufipes (Cockerell, 1929)
 Leioproctus rufiventris (Spinola, 1851)
 Leioproctus rufoaeneus (Friese, 1924)
 Leioproctus rugatus (Urban, 1995)
 Leioproctus saltensis (Friese, 1908)
 Leioproctus scitulus (Cockerell, 1921)
 Leioproctus semicyaneus (Spinola, 1851)
 Leioproctus semilautus (Cockerell, 1905)
 Leioproctus semilucens (Cockerell, 1929)
 Leioproctus semipurpureus (Cockerell, 1905)
 Leioproctus semiviridis (Cockerell, 1930)
 Leioproctus sexmaculatus (Cockerell, 1914)
 Leioproctus seydi (Strand, 1910)
 Leioproctus sigillatus (Cockerell, 1914)
 Leioproctus similior Michener, 1965
 Leioproctus simillimus (Smith, 1879)
 Leioproctus simplicicrus Michener, 1989
 Leioproctus simulator Michener, 1965
 Leioproctus singularis (Rayment, 1935)
 Leioproctus spathigerus Michener, 1989
 Leioproctus speculiferus (Cockerell, 1921)
 Leioproctus spegazzini (Jörgensen, 1912)
 Leioproctus stewarti (Rayment, 1947)
 Leioproctus stictus (Moure, 1954)
 Leioproctus stilborhinus (Moure, 1954)
 Leioproctus striatulus (Rayment, 1959)
 Leioproctus subdentatus (Rayment, 1931)
 Leioproctus subdolus (Cockerell, 1913)
 Leioproctus subminutus (Rayment, 1934)
 Leioproctus subpunctatus (Rayment, 1935)
 Leioproctus subvigilans (Cockerell, 1914)
 Leioproctus subviridis (Cockerell, 1915)
 Leioproctus tarsalis (Rayment, 1959)
 Leioproctus thornleighensis (Cockerell, 1906)
 Leioproctus tomentosus Houston, 1989
 Leioproctus tristis (Spinola, 1851)
 Leioproctus tropicalis (Cockerell, 1929)
 Leioproctus truncatulus (Cockerell, 1913)
 Leioproctus tuberculatus (Cockerell, 1913)
 Leioproctus unguidentatus Michener, 1965
 Leioproctus velutinellus Michener, 1965
 Leioproctus ventralis (Friese, 1924)
 Leioproctus versicolor (Smith, 1853)
 Leioproctus vestitus (Smith, 1876)
 Leioproctus vigilans Smith, 1879
 Leioproctus viridescens (Cockerell, 1929)
 Leioproctus viridibasis (Cockerell, 1936)
 Leioproctus viridicinctus (Cockerell, 1905)
 Leioproctus vitifrons (Smith, 1879)
 Leioproctus wagenknechti Toro, 1970
 Leioproctus wagneri (Vachal, 1909)
 Leioproctus wahlenbergiae Michener, 1965
 Leioproctus waipounamu Donovan, 2007
 Leioproctus waterhousei (Cockerell, 1905)
 Leioproctus wilsoni (Rayment, 1930)
 Leioproctus worsfoldi (Cockerell, 1906)
 Leioproctus xanthosus Maynard, 1993
 Leioproctus xanthozoster Maynard, 1997
 Leioproctus zonatus (Moure, 1956)

 Другие виды (2018, подрод ): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

См. также 
 Пчела-плотник фиолетовая
 Colletes capensis

Примечания

Литература 
 Maynard, G.V. (1992) Systematic studies on Australian Leioproctus Smith (Hymenoptera: Colletidae). Unpublished PhD thesis, University of Queensland, Brisbane, Australia. 425+xii pp.
 Maynard, G.V. (1997) Revision of Leioproctus (Anacolletes) Michener, and descriptions of a new subgenus Leioproctus (Odontocolletes). Journal of the Australian Entomological Society, 36, 137—148.
 
 Осычнюк А. З., Панфилов Д. В., Пономарева А. А. Надсемейство Apoidea. // Определитель насекомых европейской части СССР. Л., 1978. Т. 3, ч. 1: Перепончатокрылые. С. 279—518.

Ссылки 
 Leioproctus

Leioproctus
Роды пчёл